Конституційний референдум в Італії відбувся 2 червня 1946 року. На референдумі громадяни Італії повинні були висловитися про те, яку форму правління вони вважають кращою: монархію або республіку. У референдумі взяло участь 24 946 873 (89,08%) зареєстрованих виборців. Серед них за республіку проголосувало 12 718 641 (54,27%), а 10 718 502 (45,73%) — за монархію. 1 509 735 бюлетенів були визнані недійсними. Одночасно з референдумом проходили вибори в Конституційну Асамблею Італії.

Результати

За районами

У найбільших містах

Див. також 

 Італія в Другій світовій війні
Президентські вибори в Італії 1946

Примітки 

1946 в Італії